Стивен Спилберг (родился 18 декабря 1946 года) — американский режиссер, продюсер и сценарист. Он считается одним из основоположников эпохи Нового Голливуда, а также одним из самых популярных режиссеров и продюсеров в истории кино. Он также является одним из соучредителей DreamWorks Studios. В данном списке представлены его режиссёрские, продюсерские и сценарные работы в кино.

Кинематограф 

Не указанный в титрах исполнительный продюсер:

 Фанданго (1985)
 Гарри и Хендерсоны (1987)
 Ровно в 3 часа (1987)
 Мыс страха (1991)
 Краткая история времени (1991, документальный)
 Солдатики (1998)
 Призрак дома на холме (1999)
 Шрек (2001)

Телевидение и интернет

Режиссёр 

Также был не указанным в титрах режиссёром вводных сегментов для мини-сериала «Штрихи гения» (1984).

Исполнительный продюсер 

Не указанный в титрах исполнительный продюсер:

 Назад в будущее (1991—1992, 26 эпизодов)
 Мечта летать (1991, короткометражный телевизионный мультфильм)
 Американские легенды Фейвела (1992, 13 эпизодов)

Сценарист

Видеоигры

Прочие вклады в чужие фильмы (актёр, второй режиссёр, консультант и т. д.)

Высокодоходные фильмы 
Это список десяти самых кассовых фильмов по версии Box Office Mojo, в которых Спилберг был режиссёром. Сюда, по данным того же сайта, не включены фильмы, в которых у него была незначительная или эпизодическая роль. Фильмы Спилберга принесли прибыль в общей сложности более чем 3,5 млрд. долларов в пределах страны или в среднем 156 млн долларов за фильм.

 
Фильмографии режиссёров
Фильмографии США